Шајло има више значења:
 Шајло (Јужна Каролина)
 Шајло (Пенсилванија)
 Шајло (Џорџија)
 Шајло (Алабама)
 Шајло (Њу Џерзи)
 Шајло (Илиноис)
 Шајло (округ Монтгомери, Охајо)